Le nom Aleksandr Guerassimov est porté par les personnes suivantes :
 Alexandre Guerassimov (1881-1963), un peintre russe ;
 Aleksandr Guerassimov (1959-2020), un joueur russe de hockey sur glace ;
  (1969-), un footballeur russe.

Voir aussi